Armit ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Armit (* 1983), australischer Rugbyspieler